Trijzja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Trijzja (Borschtschiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw
 Trijzja (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad

Siehe auch:

 Troiza (Begriffsklärung)